Сибиль Баммер (; родилась 27 апреля 1980 года в Линце, Австрия) — бывшая австрийская теннисистка.
 Четвертьфиналистка 1 турнира Большого шлема в одиночном разряде (US Open-2008).
 Победительница 2 турниров WTA в одиночном разряде.

Общая информация 
Сибиль — одна из двух детей Элизабет и Леопольда Баммеров. У уроженки Линца есть сестра Сабина.

28 июля 2001 австрийка родила дочь Тину.

Помимо родного немецкого, Баммер также владеет английским языком.

Когда Сибиль было 11 лет, мама привела её на теннисный корт и с тех пор она занимается этим видом спорта.

Своим любимым покрытием австрийка считает хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года в одиночном разряде 
 2010 — 70
 2009 — 55
 2008 — 26
 2007 — 21
 2006 — 53
 2005 — 79
 2004 — 151
 2003 — 170
 2002 — 176
 2001 — 1090
 2000 — 294
 1999 — 238
 1998 — 245
 1997 — 548
 1996 — 830
 1995 — 843

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (2)

Победы (2)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (13)

Победы (9)

Поражения (4)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах

Одиночные турниры 

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Ссылки 

 
 
 

Родившиеся в Линце
Теннисисты Австрии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года